Cattedrale di Santa Teresa di Gesù Bambino, ad Abengourou (Costa d'Avorio)
Chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù, a Cervia, frazione Tagliata
Chiesa di Santa Teresa di Gesù Bambino in Vaiana, a Forte dei Marmi, frazione Vaiana
Chiesa dei Santi Pietro e Teresa del Bambin Gesù, a Genova
Santuario di Santa Teresa del Bambin Gesù, a Legnano
Chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù, a Milano
Chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù, a Parma
Chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù, a Roma, nel rione Trastevere, sconsacrata
Chiesa di Santa Teresa del Bambin Gesù in Panfilo, a Roma
Santuario di Santa Teresa di Gesù Bambino, a Verona

Pagine correlate
Chiesa di Gesù Bambino
Chiesa di Santa Teresa